Bronzen Soldaat (onderscheiding), Nederlandse militaire onderscheiding sinds 1961.
Bronzen soldaat van Tallinn, oorlogsmonument in Estland uit 1944.